

Patronymes 
 Alexandre Antoine Marolles (1705-1751 ?), peintre miniaturiste français
 Claude Marolles (1753-1794), ecclésiastique et un homme politique français
 Gervais-François Magné de Marolles, (1727-1792), bibliographe érudit français
 Louis de Marolles (1851-1941), amiral français
 Louis Roger de Marolles (1808-1855), général de brigade, mort pour la France
 Michel de Marolles (1600-1681), ecclésiastique, traducteur et historien français
 Nicolas-Michel Quatresolz de Marolles (1733-1817), homme politique français
 Alain Gaigneron de Marolles (1927-2000), général français

Toponymes 
Marolles peut faire référence à plusieurs communes françaises :
 Marolles, dans le Calvados
 Marolles, en Loir-et-Cher
 Marolles, dans la Marne
 Marolles, dans  l'Oise
 Marolles, ancienne commune de Seine-et-Oise
 Marolles-en-Beauce, dans l'Essonne ; gentilé : Marollais
 Marolles-en-Brie, en Seine-et-Marne ; gentilé : Marollais
 Marolles-en-Brie, dans le Val-de-Marne
 Marolles-en-Hurepoix, dans l'Essonne ; gentilé : Marollais
 Marolles-lès-Bailly, dans l'Aube
 Marolles-les-Braults, dans la Sarthe
 Marolles-les-Buis, en Eure-et-Loir
 Marolles-lès-Saint-Calais, dans la Sarthe
 Marolles-sous-Lignières, dans l'Aube
 Marolles-sur-Seine, en Seine-et-Marne

Marolles peut faire référence à une multitude de lieux-dits dont :
 Marolles,un village de la commune de Broué, Eure-et-Loir
 Marolles, un hameau de la commune de Gardefort, Cher
 Marolles, un hameau de la commune de Gas, Eure-et-Loir
 Marolles, un hameau de la commune de Les Villages Vovéens, Eure-et-Loir
 Marolles,  un hameau de la commune de Mortery, Seine-et-Marne

Autre toponyme :
 Les Marolles, un quartier populaire de Bruxelles qui doit son nom à un couvent de religieuses consacrées à Marie au

Autres 
 Marolles, l'un des noms officiels (AOC) du fromage maroilles

Homonymie de toponyme
Homonymie de patronyme
Homonymie de communes et d'anciennes communes en France